

Населені пункти 
 Симоненко (село) — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район

Персоналії 

Симоненко — українське прізвище.
 Симоненко Андрій Анатолійович (1978—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Симоненко Валентин Костянтинович (1940) — Прем'єр-міністр України від 2 до 12 жовтня 1992 року.
 Симоненко Валентин Михайлович (1928 – 1991) — український кінооператор.
 Симоненко Василь Андрійович (1935 — 1963) — український поет і журналіст, діяч українського руху опору.
 Симоненко Володимир Степанович (1940 — 1998) — український джазовий піаніст і аранжувальник, музикознавець, музично-громадський діяч.
 Симоненко Дем'ян Гаврилович (1871 — 1948) — кобзар-сліпець.
 Симоненко Дмитро Миколайович (1990—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Симоненко Іван Олександрович (1943) — український актор, кінорежисер.
 Симоненко Іван Петрович (* 1957) — співголова «Русского блока». Народний депутат України 2-го скликання.
 Симоненко Максим Володимирович — старший лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Симоненко Микола Дмитрович (1915—1981) — радянський партизан в роки німецько-радянської війни. Герой Радянського Союзу.
 Симоненко Михайло Кіндратович (1915—1989) — педагог, ректор Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського.
 Симоненко Наталія Михайлівна (* 1962) — майстер соломоплетіння, член Спілки майстрів народних мистецтв України.
 Симоненко Олександр Володимирович (24 серпня 1950) — український археолог, дослідник історії сарматів.
 Симоненко Олександр Сергійович — (14 лютого 1974) — український велосипедист, призер Олімпійських ігор.
 Симоненко Олександр Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Симоненко Олексій Юрійович — (1976) — український юрист, в.о. Генерального прокурора України.
 Симоненко Петро
 Симоненко Петро Іларіонович (1927) — український письменник, літературний критик.
 Симоненко Петро Миколайович (1952) — український політик, лідер КПУ.
 Симоненко Рем Георгійович (1928—2012) — український історик, дослідник історії міжнародних відносин.
 Симоненко Сергій Юрійович (12 червня 1981, Куп'янськ, Харківська область, УССР) — український футболіст.
 Симоненко Тетяна Володимирівна (* 1972) — доктор педагогічних наук, професор.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко